Il Campionato Primavera 2 TIM 2018-2019 è stata la 2ª edizione del Campionato Primavera 2. Il campionato è iniziato il 15 settembre 2018 ed è terminato il 18 maggio 2019 con la finale play-off. La vincitrice è stata il , per la prima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
Dal Campionato Primavera 1 2017-2018 sono retrocessi ,  e . Le squadre maggiori di  e  non sono state ammesse al campionato di Serie B e dunque non prendono parte al Campionato Primavera. Le squadre maggiori di , , ,  e  sono retrocesse in Serie C e vengono sostituite dalle neopromosse in Serie B: , ,  e .

Formato
Le squadre vincitrici dei due gironi e la vincitrice dei play-off ottengono la promozione nel torneo 2019-2020 di Primavera 1, salvo nel caso di retrocessione della rispettiva prima squadra in serie C.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale

Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 1 2019-2020.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale

Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 1 2019-2020.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Play-off 
Le Società classificatesi al 2º, 3º, 4º e 5º posto di ogni girone, per un totale di otto squadre, disputano i play-off (quarti di finale, semifinali e finale) per la promozione al Campionato Primavera 1 2019-2020. Questa fase ha luogo con il sistema dell’eliminazione diretta in gara unica.

Nelle gare di quarti di finale le Società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita in casa. Si qualifica al turno successivo la Società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari. In caso di parità, si qualifica al turno successivo la Società meglio classificata al termine della fase a gironi. Nelle gare di semifinale e finale le Società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita in casa. Si qualifica al turno successivo la Società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari. In caso di parità, le squadre disputano due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, si fosse ancora in una situazione di parità, si procede all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio.

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Supercoppa Primavera 2

Note

Voci correlate 
 Supercoppa Primavera 2 2019
 Campionato Primavera 1 2018-2019

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
2019 B